Giełczew – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wysokie 
 Giełczew – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Piaski
 Giełczew – dawna gromada w województwie lubelskim
 Giełczewka (Giełczew) – rzeka w województwie lubelskim

Zobacz też: 
 Giełczew-Doły
 Giełczew Druga